Сэр Ричард Вебстер, 1-й виконт Алверстоун (; 1842—1915) — британский политический и государственный деятель; президент Королевского общества искусств в 1910 году.

Биография 
Родился 22 декабря 1842 года в Лондоне в семье адвоката .

Получил начальное образование в лондонском колледже King's College School и кембриджском Тринити-колледже. В годы учёбы был хорошо известен как спортсмен-бегун, выступая за Кембриджский университет в первом Inter-Varsity стипль-чезе. Его именем был назван университетский Alverstone Club, члены которого каждые четыре года совершают паломничество в  на остров Уайт. В более позднем возрасте Ричард сохранил интерес к крикету и ходьбе. Он был президентом крикетного клуба графства Суррей (Surrey County Cricket Club) с 1895 года до конца жизни, а также крикетного клуба Marylebone Cricket Club в 1903 году. 

В 1868 году Вебстер стал адвокатом и через десять лет стал королевским адвокатом, Практиковал главным образом в коммерческих, железнодорожных и патентных делах, пока в июне 1885 года не был назначен генеральным прокурором в правительстве консерваторов. Он был избран в Британскую палату общин по избирательному округу Launceston в следующем месяце, а в ноябре этого же года обменял это место на остров Уайт, где работал до своего повышения в Палату лордов. За исключением 1886 года и 1892–1895 годов, сэр Ричард Вебстер был Генеральным прокурором Англии и Уэльса с 1885 по 1900 год.

В 1890 году Ричард Вебстер был главным адвокатом газеты The Times в расследовании дела Чарльза Парнелла; в 1893 году он представлял Великобританию в арбитраже по Берингову морю; в 1898 году он выполнял эту же функцию в отношении разделения границы между Британской Гвианой и Венесуэлой.

В палате общин и за ее пределами карьера Вебстера была существенно связана с церковной деятельностью. В июле 1885 года он стал рыцарем-бакалавром, в декабре 1893 года он был удостоен ордена Святого Михаила и Святого Георгия (рыцарь Большого креста), в январе 1900 года он стал баронетом, а в мае этого же года стал бароном Алверстоуном. В октябре 1900 года Ричард Вебстер стал занял должность Лорда главного судьи Англии и Уэльса. Он руководил некоторыми известными судебными процессами той эпохи, включая дело Харви Криппен, но не считался выдающимся судьей.

В апреле 1902 года в Эдинбургском университете  он получил почетную степень доктора юридических наук (). Был избран членом Лондонского королевского общества. В конце 1902 года Вебстер он был в Южной Африке в составе комиссии по изучению использования военного положения во время Второй бурской войны. В 1903 году, во время спора о границах Аляски, он был одним из членов пограничной комиссии, решение которой вызвало разочарование канадцев и Вебстер стал крайне непопулярным в этой стране. В 1910 году был президентом Королевского общества искусств. Вышел на пенсию в 1913 году и стал виконтом Алверстоун.

Умер 15 декабря 1915 года в местечке Cranleigh графства Суррей. Был похоронен на лондонском кладбище West Norwood Cemetery.

Семья 
Ричард Вебстер женился в 1872 году на Луизе Мэри Кэлтроп (Louisa Mary Calthrop), дочери Уильяма Чарльза Кэлтропа (William Charles Calthrop), умерла в марте 1877 года. У них было двое детей: сын и дочь. Их сын —  достопочтенный Артур Гарольд Вебстер (Arthur Harold Webster, 1874—1902), умер в результате операции аппендицита, не оставив потомства. После смерти Ричарда Вебстера его титул 1-й виконт Алверстоун также прекратил существование.

Примечания

Ссылки 
 Alverstone, Richard Everard Webster 
 Contributions in Parliament by the Viscount Alverstone 
 Vanity Fair caricature 1913

Политики по алфавиту
Политики Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Президенты Королевского общества искусств
Члены Тайного совета Великобритании